Росне́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 39 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 618 человек (2007).

Достопримечательности 

 Группа башен на границе с Минье высотой до 350 м, служащих антеннами для передачи информации французским подводным лодкам (передатчик HWU).

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini